Piratpartiet kan syfta på:

 Piratpartiet (Finland)
 Piratpartiet (Island)
 Piratpartiet (Katalonien)
 Piratpartiet (Norge)
 Piratpartiet (Sverige)
 Piratpartiet (Storbritannien)
 Piratpartiet (Tjeckien)
 Piratpartiet (Tyskland)
 Piratpartiet (Tunisien)

Externa länkar
 Europeiska piratpartiet (EU)
 Pirate Parties International